Schema kan syfta på
 Schema – systematisk och/eller översiktlig uppställning för att förenklat återge ett flöde av information, tid, tekniska kopplingar och liknande
 Schema (djur) – ett släkte av tvåvingar
 XML-schema – en teknik för att klargöra tillåtna element och attribut för en XML-applikation
 Skolschema – en plan för utföra läroplanen

Se även
Shema – judisk trosbekännelse